Le Championnat de Tchéquie de football 2015-2016, aussi appelé Gambrinus Liga pour des raisons de partenariat commercial, est la vingt-troisième saison du Championnat de Tchéquie de football. Le premier niveau du championnat oppose seize clubs tchèques en une série de trente rencontres jouées durant la saison de football. Elle débute le  et s'achève le .

Les quatre premières places de ce championnat sont qualificatives pour les compétitions européennes que sont la Ligue des champions et la Ligue Europa. La dernière est attribuée au vainqueur de la Coupe de République tchèque. À l'inverse, les deux derniers du classement à l'issue de la saison sont relégués en 2. Liga. Le Viktoria Plzeň remet son titre de champion en jeu contre les quinze autres équipes, dont les promus du Sigma Olomouc et du Fastav Zlín.

C'est le FC Viktoria Plzeň, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec sept points d'avance sur le Sparta Prague et treize sur le Slovan Liberec. Il s'agit du quatrième titre de champion de Tchéquie de l'histoire du club.

Participants 

Légende des couleurs

Compétition

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de République tchèque de football

Liens externes 
  Site officiel du championnat tchèque
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Tchéquie de football
tchèque, république
Football
Sport en Tchéquie en 2016